Димово (болг. Димово) — топоним.

 Димово — город в Болгарии, входит в одноимённую общину. 
 Димово — община в Болгарии, входит в состав Видинской области. 
 Димово — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян.